De Grand Prix-wegrace van Australië 2010 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 17 oktober 2010 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

MotoGP

Moto2
Wayne Maxwell werd gediskwalificeerd voor gevaarlijk rijden na een crash met Héctor Faubel in de eerste ronde.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Australië